Mandayona kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Mandayona (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 
 Mandayona (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 

Robotskapade Spanienförgreningar